Геский:

 Ксаверий Доминик Геский Старший - придворный художник Радзивиллов с 1727 года.
 Юзеф Ксаверий Геский Младший - придворный художник Радзивиллов, сын Геского Старшего